Bitwa pod Lubartowem – bitwa stoczona 10 maja 1831 podczas powstania listopadowego; nierozstrzygnięta
 Bitwa pod Lubartowem – bitwa stoczona 23 stycznia 1863 podczas powstania styczniowego; zwycięstwo Rosjan